Entre 11 e 15 de fevereiro de 1981 foi realizada a 16ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de Goiânia como sede e os jogos realizados no Ginásio Rio Vermelho. O campeão foi o T.C. São José. Essa foi a última versão da Taça Brasil nestes moldes, dando lugar a uma competição mais abrangente, realizada no mesmo ano de 1981.

Participantes

Tabela

Grupo A 

O Petrópole, campeão gaúcho, cancelou a sua participação por ter perdido 4 jogadores para o Internacional.

 Jogos

 Classificação

Grupo B 
 Jogos

 Classificação

Semifinais

Disputa pela 3ª colocação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1981
Basquetebol de 1981 no Brasil